Emilio Ferretti (giurista) – giurista italo-francese del XVI secolo
Emilio Ferretti (partigiano) – partigiano e politico italiano